Glenys Kinnock, baronessa Kinnock di Holyhead – politica britannica
 Neil Kinnock – politico britannico
 Stephen Kinnock – politico britannico